Ibell ist der Familienname folgender Personen:

 Brigid Ibell (* 1958), südafrikanische Malerin
 Carl Ibell (1744–1826), nassauischer Amtmann, Ende des 18. / Anfang des 19. Jh., Vater von Karl v. Ibell
 Carl Bernhard von Ibell (1847–1924), deutscher Rechtsanwalt und Notar, Oberbürgermeister von Wiesbaden
 Carl Friedrich Emil von Ibell (Karl von Ibell; 1780–1834), hessischer Reformer, Amtmann, Regierungspräsident 

Siehe auch:
 Ibel